

Geografia 
 Noci – comune italiano della città metropolitana di Bari
 Agata delle Noci – l'unica frazione di Accadia in provincia di Foggia
 Lago di Val di Noci – lago artificiale dell'Appennino ligure che si trova nella città metropolitana di Genova nel comune di Montoggio
 Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa – sito di interesse comunitario della Regione Liguria

Persone 
 Arturo Noci (1874-1953) – pittore italiano
 Cristina Noci (1949) – doppiatrice e attrice italiana
 Giuliano Noci (1967) – ingegnere e accademico italiano
 Maurizio Noci (1937-2019) – politico italiano

Altro 
 New Team Noci – società di calcio a 5 femminile
 Noci – frutti degli alberi del genere Juglans, spesso riferito allo Juglans regia
 Noci – generici frutti costituiti da un guscio legnoso e da un seme
 Pallamano Noci – società italiana di pallamano maschile
 Stazione di Noci – stazione ferroviaria al servizio del comune omonimo

Pagine correlate 
 Noce

Altri progetti